Crossmotor, een motorfiets om deel te nemen aan een motorcrosswedstrijd. 
 Cyclocrosser, een deelnemer aan een cyclocrosswedstrijd.
 Crosser, een deelnemer aan een Cross-Country hardloopwedstrijd.
 Line-crossers, verzetsleden die een verbinding verzorgden tussen bezet en bevrijd Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Crosser (2016), film uit 2016